Агвахито има више значења:
  Агвахито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агвахито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику